Barry Hawkins (n. 23 aprilie 1979) este un jucător englez de snooker.

În 2013 a ajuns surprinzător în finala campionatului mondial de snooker, întâlnindu-l pe Ronnie O'Sullivan și pierzând cu scorul de 12 - 18. A realizat breakul maxim de doua ori. Cea mai bună clasare din carieră este locul 4 mondial, ocupat în 2014.

Referințe 

Jucători de snooker
Nașteri în 1979
Nașteri pe 23 aprilie
Oameni în viață